Чемпионат Латвии по кёрлингу среди юниоров () — ежегодное соревнование по кёрлингу среди юниорских (молодёжных) мужских и женских команд Латвии. Игроки должны быть в возрасте до 21 года на дату старта очередного чемпионата. Проводится с 2006 года для юношей, с 2012 года для девушек. Организатором является Ассоциация кёрлинга Латвии ().

Победители чемпионата среди мужских и женских юниорских команд получают право до следующего чемпионата представлять Латвию на международной арене как соответственно мужская и женская юниорская сборная Латвии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(если неясно, какой из игроков является скипом, то как скип помечается игрок на четвёртой позиции)

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Латвии среди юниоров-юношей
 Чемпионат Латвии среди юниоров-девушек

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Латвии по кёрлингу на колясках

Соревнования по кёрлингу в Латвии

Кёрлинг
Латвия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2006 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2012 года